Hartsville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Hartsville (Illinois)
 Hartsville (Indiana)
 Hartsville (Massachusetts)
 Hartsville (New York)
 Hartsville (Pennsylvania)
 Hartsville (South Carolina)
 Hartsville (Tennessee)